Chol kan syfta på:

 Chol (folk) – ett mayafolk
 Chol (språk) –  ett mayaspråk